Віллі Девенпорт (; 8 червня 1943 — 17 червня 2002) — американський легкоатлет, олімпійський чемпіон.
 Еліс Девенпорт (; 29 лютого 1864 — 24 червня 1936) — американська кіноакторка епохи німого кіно.
 Ліндсі Девенпорт (;  8 червня 1976) — американська тенісистка-професіонал.
 Медісон Девенпорт (;  22 листопада 1996) — американська акторка та співачка.